Die Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi 2002/03 war die 32. Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 24. August 2002 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 25. Mai 2003 mit dem 34. und letzten Spieltag abgeschlossen.

Austragungsmodus 
In der Saison 2002/03 wurde die TFF 2. Lig im Gegensatz zur Vorsaison nicht in einer fünfgleisig und dreietabigen Liga durchgeführt, sondern wurde in eine dreigleisige und einetabige Liga überführt. Ferner wurde die Gesamtmannschaftszahl von 50 auf 52 erhöht. Diese 52 Mannschaft spielten in drei Gruppen mit jeweils 17 bzw. 18 Mannschaften um den Aufstieg in die 2. Lig A Kategorisi bzw. gegen den Abstieg in die TFF 3. Lig. Die Einteilung der Liga wurde regionalspezifisch durchgeführt, sodass meistens alle Teams einer Gruppe aus benachbarten oder nah zueinander gelegenen Provinzen kamen. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig A Kategorisi auf, während die zwei letztplatzierten Teams aller Gruppen abstiegen. Die Gruppen wurden nicht wie zuvor durchnummeriert, sondern als Gruppe A, B und C bezeichnet.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 37 Mannschaften die fünf Absteiger aus der 2. Lig Hatayspor, Siirt Jetpaspor, Erciyesspor, Batman Petrolspor, Aydınspor, die zehn Neulinge Çubukspor, Orduspor, Adıyamanspor, Şanlıurfa Belediyespor, Zonguldakspor, Tarsus İdman Yurdu, Muğlaspor, Bursa Merinosspor, Fatih Karagümrük SK, Eyüpspor hinzugekommen. Die Neulinge waren aus der TFF 3. Lig aufgestiegen.

Karşıyaka SK (Gruppe A), Türk Telekomspor (Gruppe B), Erciyesspor (Gruppe C) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Zum Saisonende standen aus der Gruppe A Gaziosmanpaşaspor, Kütahyaspor aus der Gruppe B Çubukspor, Tokatspor und aus der Gruppe C Hakkarispor, Silopi Cudispor als Absteiger in die TFF 3. Lig fest.

Zum Saisonstart änderte Iğdır Belediyespor seinen Namen in Iğdırspor und Siirt Jetpaspor in Siirtspor um.

Gruppe A

Abschlusstabelle

Gruppe B

Abschlusstabelle

Gruppe C

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi 2002/03 auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi 2002/03 auf angelfire.com (englisch)

2002/03
Fußballsaison 2002/03